Ирина Владимировна Жилинкова (; 11 марта 1959, Харьков, Украинская ССР, СССР — 17 сентября 2012, Харьков, Украина) — советский и украинский учёный-правовед, специалист в области гражданского и семейного права. Доктор юридических наук (2001), профессор (2003) и член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины (2006). Работала в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого, где с 2001 по год 2012 год занимала должность профессора кафедры гражданского права № 1. Участвовала в написании .

Биография 
Ирина Жилинкова родилась 11 марта 1959 года в Харькове. Её родители были служащими. В 1976 году окончила одну из средних школ Харькова. После окончания школы поступила на вечерний факультет Харьковского юридического института. Одновременно с этим работала секретарём-машинисткой в Харьковской областной прокуратуре. На третьем курсе Жилинкова перевелась на первый факультет вуза и прекратила работу в прокуратуре.

В 1981 году она окончила Харьковский юридический институт и после этого начала в нём работать на должности стажёра-исследователя на кафедре гражданского права. В ноябре 1983 года поступила в аспирантуру на эту же кафедру.

В 1986 году в Харьковском юридическом институте она защитила кандидатскую диссертацию по теме «Правовые гарантии укрепления семьи». Во время защиты этой работы её официальными оппонентами были профессор Я. Н. Шевченко и доцент А. М. Нечаева. В том же году она стала ассистентом на кафедре гражданского права, а спустя ещё четыре года — доцентом этой же кафедры.

В 2000 году Ирина Владимировна под научным руководством профессора Ч. Н. Азимова написала и успешно защитила в Национальной юридической академии Украины диссертацию на соискание учёной степени доктора юридических наук по теме «Проблемы правового режима имущества членов семьи» (). Её официальными оппонентами на защите этой работы были профессора Я. Н. Шевченко, А. А. Подопригора и В. В. Луць. В следующем году ей была присвоена соответствующая учёная степень. 

Ирина Владимировна скончалась 17 сентября 2012 года в Харькове.

Библиография 
Согласно «Перечню научных трудов И. В. Жилинковой» (), который был составлен сотрудницами  В. В. Брагинской и М. Я. Жуковской, в период с 1984 по 2017 год было издано 236 научных трудов Ирины Жилинковой на русском, украинском и английском языках.

Среди работ Ирины Владимировны основными являются:
 Жилинкова И. В. Брачный контракт : монография. — Харьков: Попул. право, 1995. — 172 с.
 Жилинкова И. В. Право собственности супругов. — Харьков: Ксилон, 1997. — 236 с.
 Жилинкова И. В. Правовой режим имущества членов семьи / Нац. юрид. акад. Украины им. Ярослава Мудрого. — Харьков: Ксилон, 2000. — 398 с.
 Жилінкова І. В. Імперативне і диспозитивне регулювання майнових відносин у сім'ї // Вісн. Акад. прав. наук України — Харків, 2000. — № 1. — С. 115—120.
 Жилинкова И. В. Брачный контракт (договор). — Харьков: Ксилон, 2001. — 128 с.
 Жилинкова И. В. Расторжения брака (развод). — Харьков : Ксилон, 2006. — 188 с.

Память 
Памяти Ирины Жилинковой был посвящён учебник «Семейное право» () под редакцией В. А. Кройта и В. Ю. Евко, рекомендованный к печати Учёным советом Харьковского национального университета внутренних дел протоколом № 3 от 29 марта 2016 года.

В 2019 году в харьковском издательстве «Право» в память о И. В. Жилинковой тиражом 300 экземпляров была выпущена книга «Воспоминания о Человеке, Учёном, Учёном (к 60-летию со Дня рождения профессора Ирины Владимировны Жилинковой)» ()

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпускники Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого
Юристы XX века
Юристы XXI века
Юристы СССР
Юристы Украины
Правоведы СССР
Правоведы Украины
Профессора
Преподаватели вузов Харькова
Персоналии:Харьковский юридический университет
Специалисты по семейному праву
Авторы учебников права
Авторы энциклопедий и словарей